Stjepan Radić je lahko:
 Stjepan Radić, politik
 Naselje Stjepana Radića (Hrvaška)